Lixil bezeichnet:
 Lixil Group, japanische Unternehmensgruppe
 Bumetanid, Handelsname